Miloševski (en macédonien : Милошевски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dejan Miloševski (né en 1982), footballeur macédonien ;
 Petar Miloševski (1973–2014), footballeur macédonien ;
  (né en 1968), entrepreneur bulgare ;
  (1915–1984), héros national de la Macédoine.

Notes et références